Cecil Van Auker (Youngstown, Ohio, 1885 – Prescott, Arizona, 18 de fevereiro de 1938) foi um ator norte-americano, atuante no cinema mudo entre as décadas de 1916 a 1927. Ele foi às vezes creditado como C. K. Van Auker e C. K. Van Aucker.

Filmografia selecionada 
The Gunfighter (1923)
The Grub Skate (1923)
Youth Must Have Love (1922)
Up and Going (1922)
The Ragged Heiress  (1922)

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos
Atores de cinema
Cinema mudo
Naturais de Youngstown (Ohio)